Láb, testrész
 Láb, mértékegység
 Láb, település Szlovákiában
 Láb, húros hangszerek alkatrésze